Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1991 spelades mellan 5 januari och 13 januari 1991 i Perth, Australien.

Jugoslavien tog guld i denna turnering som var den sjätte VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-16

Grupp G

Grupp H

Placeringsspel

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-16

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1991
Vattenpolo i Australien
Världsmästerskapen i simsport 1991